Teresa de Lisieux (Santa Teresinha)
 Teresinha (canção)
 Terezinha — município de Pernambuco, Brasil

Desambiguações de antropônimos